Alfonso Perugini (né en 1988), acteur et réalisateur italien ;
 Charles Edward Perugini (1839-1918), peintre anglais né italien
 Salvatore Perugini (né en 1978), joueur italien de rugby à XV ;
 Stefano Perugini (né en 1974), pilote de vitesse moto italien.

Homonymie